

Правители Могулии (Яркендского ханства или Мамлакат-и Моголийе) 
 Султан-Саид-хан, сын Султан-Ахмад-хана I, первый хан Могулии (1514—1533)
 Абд ар-Рашид-хан I, сын Султан-Саид-хана, хан Могулии (1533—1559)
 Абд ал-Карим-хан, сын  Абд ар-Рашид-хана I, хан Могулии (1559—1591)
 Мухаммад-хан III, сын  Абд ар-Рашид-хана I, хан Могулии (1592—1610)
 Шуджа ад-Дин Ахмад-хан, сын Мухаммад-хана III, хан Могулии (1610—1618)
 Курайш-хан II, сын Йунус-султана, хан Могулии (1618)
 Абд ал-Латиф-хан I (Апак-хан), сын Шуджа ад-Дин Ахмад-хана, хан Могулии (1618—1630)
 Султан-Ахмад-хан II (Фулад-хан), сын Зийа ад-Дин Ахмад-султана (Тимур-султана), хан Могулии (1630—1632), (1635—1638)
 Султан-Махмуд-хан II (Кылыч-хан), сын Зийа ад-Дин Ахмад-султана (Тимур-султана), хан Могулии (1632—1635)
 Абдаллах-хан, сын Абд ар-Рахим-хана, хан Могулии (1638—1668)
 Йулбарс-хан, сын Абдаллах-хана, султан Кашгара 1637—1665, султан Хотана 1665—1667, хан Могулии (1668—1669)
 Абу-л-Мухаммад-хан, сын Абд ур-Рахим-хана, султан Чалыша 1637—1655
 Ибрахим-хан, сын Абд ур-Рахим-хана, султан Хотана 1637—1641 и Чалыша 1655—
 Султан Саид Баба-хан, сын Абд ур-Рахим-хана, султан Хами 1637—
 Нур уд-Дин-хан, сын АбдУлла-хана, султан Хотана 1641—1650, султан Аксу 1650—1667
 УбайдУлла-хан, сын Джульбарс-хана, султан Хотана 1661—1665
 Абд ал-Латиф-хан II, сын Джульбарс-хана, хан Могулии 1669—1670
 Исмаил-хан, сын Абд ур-Рахим-хана, султан Аксу 1667—1670, хан Могулии 1670—1678
 Абд ар-Рашид-хан II — хан Могулии (1680—?)
 Мухаммад Амин-хан, сын Султан Саид Баба-хана, хан Могулии 1681—1692
 Мухаммад Мумин-хан, сын Мухаммад Амин-хана, хан Могулии 1692—1706

См.также
Чагатайский улус
Моголистан
Манглай-Субе

Монгольские ханы